Соревнования по биатлону среди женщин в гонке с масс-старта на 10 км на зимних Олимпийских играх 2022 года изначально должны были пройти 19 февраля, но были перенесены на 18 февраля из-за плохих погодных условий. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки запланирован на 17:00 по местному времени (UTC+8). В соревновании приняли участие 30 спортсменов. Автоматически квалифицировались в масс-старт биатлонисты, занимавшие первые 15 мест в общем зачёте Кубка мира 2021/22, ещё 15 спортсменов отобрались по результатам прошедших олимпийских гонок.

Действующей олимпийской чемпионкой являлась словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU)